

Механізаторів — селище, Кілемарський район, Марій Ел
 Механізаторів — селище, Упоровський район, Тюменська область